Federico Ravagli – insegnante, scrittore e giornalista italiano
 Piero Ravagli – fotografo italiano
 Vitaliano Ravagli – scrittore e antifascista italiano